Prinsesse Astrid kan referere til flere personer:

 Prinsesse Astrid af Sverige (1905-1935) – datter af Prins Carl af Sverige, gift med kong Leopold 3. af Belgien
 Prinsesse Astrid af Norge (født 1932) – datter af kong Olav 5. af Norge, gift med Johan Martin Ferner
 Prinsesse Astrid af Belgien (født 1962) – datter af kong Albert af Belgien, gift med ærkehertug Lorenz af Østrig-Este